Scramble peut désigner :
Scramble et un terme international utilisé en aéronautique pour désigner le décollage d'urgence pour une mission d'interception.
Scramble, un jeu vidéo de la marque japonaise Konami sorti en 1981 ;
 Scramble, un système d'arcade créé par Konami ;
 Scramble, un single de la chanteuse japonaise Maki Gotō sorti en 2003.